Geografia:
 Plain, localitat estatunidenca de Wisconsin
 Plain City (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
 Plain City (Utah), localitat estatunidenca de Utah
 Plains (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
 Plains (Kansas), localitat estatunidenca de Kansas
 Plains (Montana), localitat estatunidenca de Montana
 Plains (Texas), localitat estatunidenca de Texas
 The Plains (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
 The Plains (Virgínia), localitat estatunidenca de Virgínia